Ludwig Roselius ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Roselius (Unternehmer) (1874–1943), deutscher Kaffee-Unternehmer und Mäzen
 Ludwig Roselius (Komponist) (1902–1977), deutscher Komponist, Musikkritiker und Dirigent
 Ludwig Roselius (Unternehmer, 1929) (* 1929), deutscher Kaffee-Unternehmer